Az 544-es jelzésű regionális autóbusz Nagykőrös, Szabadság tér és Kocsér, Szent István tér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2472-es járat 2016. december 12-étől 544-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Nagykőrös, Szabadság térvégállomás||25
|align=left|
|-
|1||Nagykőrös, Gazdabolt||24
|align=left|
|-
|2||Nagykőrös, Gépgyártó szövetkezet||23
|align=left|
|-
|3||Nagykőrös, Öregcsárda||22
|align=left|
|-
|5||Gátőr lakás||20
|align=left|
|-
|7||Arany János Tsz. magtár||18
|align=left|
|-
|8||	Valkai tanya||18
|align=left|
|-
|9||Szolnoki útelágazás||16
|align=left|
|-
|10||Józsa tanya||15
|
|-
|12||Ronkó tanya||13
|
|-
|13||Szentpéteri tanya||12
|
|-
|14||Török tanya||11
|
|-
|15||Baranyai tanya||10
|
|-
|17||4613-as út, útőrház||8
|
|-
|18||Kutyakaparó Csárda||7
|
|-
|19||4613-as út, útőrház||6
|
|-
|20||Árpád vezér általános iskola||5
|
|-
|21||Benzinkút||4
|
|-
|22||Borpince||3
|
|-
|23||Rapi tanya||2
|
|-
|25||Kocsér, Szent István térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Nagykőrös autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak